Toboggan est un mot d’origine algonquine qui désigne un long traîneau de bois, sans patin.
Le mot Toboggan peut aussi désigner :
 Toboggan, au Québec, un type de traîneau semblable à l'original algonquin.
 Toboggan nordique, montagnes russes du parc d'attractions La Ronde à Montréal (Québec).
 Toboggan, en français d'Europe, une piste ou structure tubulaire descendante adaptée à la glisse, glissoire au Québec.
 d'où Toboggan aquatique, une glissoire aquatique
 et Toboggan d'évacuation, un dispositif gonflable utilisé pour évacuer un avion rapidement en cas d’incident.
 un autopont 
 Toboggan désigne aussi une installation de distribution de charbon dans les chemins de fer
 Toboggan, en Alaska, est un glacier.

Divers 
 Toboggan est une marque du groupe Decathlon.
 Toboggan, un magazine pour enfants de cinq à sept ans.
 Toboggan, un film réalisé par Henri Decoin en 1933.
 Toboggan, un album de Jean-Louis Murat sorti en 2013.
 Toboggan, un roman de Jean-Jacques Beineix.
 Le toboggan est le surnom d'une partie de l'autoroute suisse A12 située entre Châtel-Saint-Denis et Vevey en raison de sa forte pente.
 Le Toboggan est le nom du centre culturel de Décines-Charpieu près de Lyon.

Références